

Astronomia 
 12460 Mando – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Mandø – isola nel sud-ovest della penisola dello Jutland, in Danimarca

Persone 
 Mando – nome d'arte della cantante greca Adamantia Stamatopoulou
 Marcello Mandò – attore e doppiatore italiano
 Michael Mando – attore canadese

Altro 
 Mando Diao – band indie/garage rock svedese
 Mando-vox – strumento musicale simile a un mandolino elettrico